«Русь» — советский футбольный клуб из Волгограда. Основан не позднее 1991 года.

Достижения 
 В третьей лиге СССР — 15 место (в зональном турнире третьей лиги 1991 год).

Известные игроки 
 Литвиненко, Олег Фёдорович;
 Ярков, Евгений Анатольевич.

Ссылки 
 В базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Волгограда
Футбол в Волгограде